Bosznia-Hercegovina
Ravnice falu Bosanski Novi községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Ravnice falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Ravnice falu Veliko Trgovišće községben
Ravnice Desinićke falu Desinić községben, Krapina-Zagorje megyében